Candidplatz – piazza di Monaco di Baviera intitolata a Peter Candid
 Candidplatz – stazione della metropolitana di Monaco di Baviera